Крис/Кристофер Маккенна ():
  (род. 1974) — австралийский бывший футболист лиги регби.
 Маккенна, Крис (род. 1969) — американский телесценарист, продюсер и киносценарист.
 Маккенна, Крис (род. 1977) — американский актёр.